Rigby kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Rigby,

USA 

 Rigby, Idaho, countyhuvudort, Jefferson County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar